Lüssenhop steht für
 Lüssenhop (Familie), alte hannoversche Familie

Personen:

 Martin Helge Lüssenhop (* 1971), deutscher Sänger, Bassbariton, Klavierlehrer und Chorleiter
 Winfried Lüssenhop (* 1936), bürgerlicher Name Wyn Hoop, deutscher Schlagersänger und Autor